B 52 steht für:
 die Bundesstraße 52 in Deutschland
 die Ruster Straße in Österreich

B52 steht für:
 B52 (Cocktail), ein Cocktail
 einen Frisurenstil der 1960er Jahre, siehe Beehive-Frisur
 den Entwicklercode für den Heimcomputer Amiga 500

B-52 steht für:
 Boeing B-52, ein Langstreckenbomber der US-Luftwaffe
 The B-52s, eine US-amerikanische Rockband
 The B-52’s (Album), das Debütalbum dieser Rockband
 Nora B-52, eine serbische Panzerhaubitze
 Bomber B-52, ein US-amerikanischer Spielfilm von Gordon Douglas aus dem Jahre 1957

B52